Lista hal sportowych i widowiskowych w Polsce – lista przedstawia największe, funkcjonujące hale sportowe i widowiskowe w Polsce, sklasyfikowane pod względem pojemności trybun.

Lista hal w Polsce według pojemności 
Ta lista może być niepełna. Uwzględnia tylko hale funkcjonujące.
 Klasyfikacja – według liczby miejsc siedzących na trybunach stałych, wysuwanych (mobilnych), i dostawnych, bez miejsc na płycie głównej.
 Wszystkie hale umożliwiają rozgrywanie spotkań w piłce siatkowej, piłce ręcznej, koszykowej, futsalu, sportach walki.
 Pola Bieżnia i Lodowisko oznaczają konstrukcję stałą lub wyposażenie płyty głównej w odpowiedni sprzęt i możliwość zamontowania.
Dane dotyczące pojemności hal pochodzą z oficjalnych źródeł. Nie zmieniaj ich, chyba że posiadasz inne wiarygodne źródła.

Zobacz też 
 Stadiony w Polsce
 Sport w Polsce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce – inwentaryzacja bazy sportowej; Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 2016 (pdf)

!
Hale sportowe i widowiskowe